Айбисвальд () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  6 03 45.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маргарете Франц (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 местный список: 1 место.

Ссылки

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии